Abshagen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ulrich Abshagen (1926–2017), deutscher Manager und Autor
 Karl Heinz Abshagen (1895–1976), deutscher Journalist und Reiseschriftsteller
 Olaf Abshagen (* 1983), deutscher Handballtorwart
 Otto Abshagen (1883–1940), deutscher Manager
 Robert Abshagen (1911–1944), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Rudolf Abshagen (1909–1987), deutscher Psychologe und Jugendforscher
 Wolfgang Abshagen (1897–1945), deutscher Offizier und Widerständler

Siehe auch:
 Abtshagen